Нердва:

 Нердва — река в Пермском крае.
 Нердва — село в Пермском крае на реке Нердва.